Kvalifikace ženské dvouhry French Open 2013 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní dvanáct tenistek po výhrách ve třech kvalifikačních kolech.

Hráčky

Nasazení hráček 
  Estrella Cabezaová Candelaová (1. kolo)
  Tímea Babosová (2. kolo)
  Yvonne Meusburgerová (3. kolo)
  Maria Sanchezová (2. kolo)
  Paula Ormaecheaová (kvalifikována)
  Sharon Fichmanová (2. kolo)
  Sesil Karatančevová (2. kolo)
  Eleni Daniilidouová (2. kolo)
  Luksika Kumkhumová (2. kolo)
  Galina Voskobojevová (kvalifikována)
  Kchaj-čchen Čchangová (1. kolo)
  Jessica Pegulaová (2. kolo)
  Dinah Pfizenmaierová (kvalifikována)
  'Vania Kingová (kvalifikována)
  Julia Cohenová (2. kolo)
  Teliana Pereirová (3. kolo)
  Polona Hercogová (2. kolo)
  Nastassja Burnettová (1. kolo)
  Michelle Larcherová de Britová (1. kolo)
  Anastasia Rodionovová (3. kolo)
  Irina Falconiová (3. kolo)
  Aleksandra Krunićová (2. kolo)
  Andrea Petkovicová (2. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (kvalifikována)

Kvalifikantky 
  Barbora Záhlavová-Strýcová
  Mariana Duqueová Mariñová
  Vania Kingová
  Julia Bejgelzimerová
  Paula Ormaecheaová
  Grace Minová
  Anna Karolína Schmiedlová
  Dinah Pfizenmaierová
  Sandra Záhlavová
  Galina Voskobojevová
  Julia Glušková
  Zuzana Kučová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo

|team-width=185

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Estrella Cabezaová Candela
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=3
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Andreea Mituová
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3= 
|RD1-team3= Maria Elena Camerinová
|RD1-score3-1=4
|RD1-score3-2=4
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Stephanie Vogtová
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5= 
|RD1-team5= Alexandra Panovová
|RD1-score5-1=7
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6= 
|RD1-team6= Raluca Olaruová
|RD1-score6-1=5
|RD1-score6-2=3
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7= 
|RD1-team7= Monique Adamczaková
|RD1-score7-1=1
|RD1-score7-2=1
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=24
|RD1-team8=|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1= 
|RD2-team1= Andreea Mituová
|RD2-score1-1=2
|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2= 
|RD2-team2= Stephanie Vogtová
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3= 
|RD2-team3= Alexandra Panovová
|RD2-score3-1='''6
|RD2-score3-2=5
|RD2-score3-3=8
|RD2-seed4=24
|RD2-team4=

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Reference 

 Pavouk kvalifikace ženské dvouhry

French Open 2013